Холменколен може да се отнася до
 квартала в Осло – Холменколен
 едноименният национален ски център – Холменколен (ски център)
 едноименната шанца – Холменколен (шанца)